Жилкибаев:
 Жилкибаев, Аманбек — Герой Социалистического Труда (1971).
 Жилкибаев, Ержан Жуматович — аким города Тараз с 19 марта 2021